Voyagers steht für:

 Voyagers, Titel der Neuauflage des Romans Am Ende des Krieges
 Voyagers!, Originaltitel von Die Zeitreisenden, Fernsehserie von 1982 bis 1983
 Voyagers, Kurzfilm von Milan Babic aus dem Jahr 2002
 Voyagers (2021), Science-Fiction-Thriller von Neil Burger aus dem Jahr 2021
 Voyagers, in Planung befindliche Filmbiografie nach einem Drehbuch von Zach Dean